Les Vaillantellidae sont une famille de poissons appartenant à l’ordre des Cypriniformes. Cette famille est monotypique, c'est-à-dire qu'elle ne comprend qu'un seul genre, Vaillantella. Les Vaillantella, ou « loches à longues ailettes », sont un petit genre de loches (3 espèces) qui se rencontre en Asie du Sud-Est. Ce genre est le seul membre de la famille Vaillantellidae à avoir été confirmé en tant que tel par M. Kottelat dans son examen des loches en 2012.

Liste des genres 
Selon  :
 genre Vaillantella Fowler, 1905
 espèce Vaillantella cinnamomea Kottelat, 1994
 espèce Vaillantella euepiptera (Vaillant, 1902)
 espèce Vaillantella maassi Weber & de Beaufort, 1912

Notes et références

Références taxonomiques 

 
 
 
 

Vaillantellidae